Козло́в — хутор во Фроловском районе Волгоградской области России. Входит в Арчединское сельское поселение.

География 
Расположен в 8 км юго-восточнее посёлка Образцы.

Население

Инфраструктура 
Удобное место для интенсивного развития животноводства. На сегодняшний день в хуторе расположена ферма выращиванию КРС и свиней фирмы «Царь Продукт».

Примечания

Ссылки 
  

Населённые пункты Фроловского района